Fønss ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Fønss (1887–1976), dänischer Opernsänger (Bariton)
 Johannes Fønss (1884–1964), dänischer Opernsänger (Bass)
 Olaf Fønss (1882–1949), dänischer Schauspieler